Pèira ist der okzitanische Name folgender französischer Orte:
 Peyre (Aveyron)
 Peyre (Landes)